Dirty Dozen oder The Dirty Dozen steht für:
 D12, US-amerikanische Rap-Crew
 Dirty Dozen Brass Band aus New Orleans
 The Dirty Dozen, Originaltitel des US-Kriegsfilms Das dreckige Dutzend von 1967
 The Dirty Dozen: The Very Best of 1979–1983, eine Best-of-Kompilation der Schweizer Rockband Krokus
 Titel der Wiederveröffentlichung der EP The Underground EP von D12

Siehe auch:
 Dreckiges Dutzend